Az Operário Futebol Clube, egy brazil labdarúgócsapat, melyet 1949-ben alapítottak. Székhelye Várzea Grande. Az országos negyedosztályban, a  Série D-ben és az állami Mato-Grossense bajnokságban szerepel.

Története

Sikerlista

Hazai

Állami 
 14-szeres Mato-Grossense bajnok: 1964, 1967, 1968, 1972, 1973, 1983, 1985, 1986, 1987, 1994, 1995, 1997, 2002, 2006

Nemzetközi

Játékoskeret 

2015-től

Források 
 Hivatalos honlap
 fussballzz

Brazil labdarúgócsapatok
Mato Grosso állam labdarúgócsapatai
1949-ben alapított labdarúgócsapatok